Класификацията на акулите по-долу включва основните видови представители на надразред Акулообразни (Selachimorpha, Pleurotremata), разделени в осем разреда. Смята се, че съществуват приблизително между 923 и 1 117 вида живи акули, разпределени в 171 рода и 55 семейства.

Класификация 

Надразред Акулообразни
 Разред Многохрилообразни акули (Hexanchiformes) Buen, 1926
 Семейство Chlamydoselachidae Samuel Garman, 1884
 Род †Proteothrinax
 Вид †Proteothrinax baumgartneri
 Род Chlamydoselachus Samuel Garman, 1884
 Вид Мантиева акула (Chlamydoselachus anguineus) Samuel Garman, 1884
 Вид Chlamydoselachus africana David Ebert & Leonard Compagno, 2009
 Род Heptranchias Constantine Samuel Rafinesque, 1810
 Вид Heptranchias perlo Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Семейство Hexanchidae J. E. Gray, 1851
 Род †Notidanoides
 Вид †Notidanoides arzoensis
 Вид †Notidanoides maisey
 Вид †Notidanoides muensteri
 Вид †Notidanoides pockrandti
 Род †Pseudonotidanus
 Вид †Pseudonotidanus semirugosus
 Род †Weltonia
 Вид †Weltonia ancistrodon
 Вид †Weltonia burnhamensis
 Род Hexanchus Constantine S. Rafinesque, 1810
 Вид Шестхрилна акула (Hexanchus griseus) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Вид Hexanchus nakamurai Teng Huo-Tu, 1962
 Род Notorynchus William O. Ayres, 1855
 Вид Notorynchus cepedianus Felipe Poey, 1861
 Разред Пилоносообразни акули (Pristiophoriformes) L.S. Berg, 1958
 Семейство Pristiophoridae Bleeker, 1859
 Род Пилоноси акули (Pliotrema) Charles T. Regan, 1906
 Вид Пилоноса акула (Pliotrema warreni) Charles T. Regan, 1906
 Род Pristiophorus Müller et Henle, 1837
 Вид Южен пилонос (Pristiophorus cirratus) Latham, 1794
 Вид Pristiophorus delicatus Yearsley, Last & White, 2008
 Вид Японски пилонос (Pristiophorus japonicus) Albert Günther, 1870
 Вид Австралийски пилонос (Pristiophorus nudipinnis) Albert Günther, 1870
 Вид Бахамски пилонос (Pristiophorus schroederi) Springer & Bullis, 1960
 Разред Бодилестоподобни акули (Squaliformes) Goodrich, 1909
 Семейство Centrophoridae Bleeker, 1859
 Род Centrophorus J. P. Müller & Henle, 1837
 Вид Centrophorus acus Garman, 1906
 Вид Centrophorus atromarginatus Garman, 1913
 Вид Гълтаща акула (Centrophorus granulosus) Marcus E. Bloch & Johann G. Schneider, 1801
 Вид Centrophorus harrissoni McCulloch, 1915
 Вид Centrophorus isodon Chu, Meng & Liu, 1981
 Вид Нископереста гълтаща акула (Centrophorus lusitanicus) J.V.B. du Bocage & F.A. de Brito Capello, 1864
 Вид Centrophorus moluccensis Bleeker, 1860
 Вид Centrophorus niaukang Teng Huo-Tu, 1959
 Вид Centrophorus robustus Deng, Xiong & Zhan, 1985
 Вид Centrophorus seychellorum Baranes, 2003
 Вид Сива късошипа акула (Centrophorus squamosus) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Вид Centrophorus tesselatus Garman, 1906
 Вид Centrophorus westraliensis White, Ebert & L. Compagno, 2008
 Вид Centrophorus zeehaani White, Ebert & L. Compagno, 2008
 Род Deania D. S. Jordan & Snyder, 1902
 Вид Клюнеста акула (Deania calcea) Lowe, 1839
 Вид Deania hystricosa Garman, 1906
 Вид Deania profundorum Smith & Radcliffe, 1912
 Вид Deania quadrispinosum McCulloch, 1915
 Семейство Dalatiidae J. E. Gray, 1851
 Род Centroscymnus Barbosa du Bocage & Brito Capello, 1864
 Вид Португалска акула (Centroscymnus coelolepis) J.V.B. du Bocage & F.A. de Brito Capello, 1864
 Вид Centroscymnus cryptacanthus Regan, 1906
 Вид Centroscymnus owstonii Garman, 1906
 Род Dalatias Rafinesque, 1810
 Вид Черна акула (Dalatias licha) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Род Euprotomicroides Hulley & M. J. Penrith, 1966
 Вид Euprotomicroides zantedeschia Hulley & Penrith, 1966
 Род Euprotomicrus T. N. Gill, 1865
 Вид Euprotomicrus bispinatus J.R.C. Quoy & Joseph P. Gaimard, 1824
 Род Heteroscymnoides Fowler, 1934
 Вид Heteroscymnoides marleyi Fowler, 1934
 Род Isistius T. N. Gill, 1865
 Вид Акула пура (Isistius brasiliensis) J.R.C. Quoy & Joseph P. Gaimard, 1824
 Вид Isistius labialis Meng, Zhu & Li, 1985
 Вид Isistius plutodus Garrick & Springer, 1964
 Род Mollisquama Dolganov, 1984
 Вид Mollisquama parini Dolganov, 1984
 Род Scymnodalatias Garrick, 1956
 Вид Scymnodalatias albicauda Taniuchi & Garrick, 1986
 Вид Scymnodalatias garricki Kukuyev & Konovalenko, 1988
 Вид Scymnodalatias oligodon Kukuyev & Konovalenko, 1988
 Вид Scymnodalatias sherwoodi Archey, 1921
 Род Scymnodon Barbosa du Bocage & Brito Capello, 1864
 Вид Scymnodon obscurus Vaillant, 1888
 Вид Острозъба котешка акула (Scymnodon ringens) J.V.B. du Bocage & F.A. de Brito Capello, 1864
 Род Somniosus Lesueur, 1818
 Вид Гренландска акула (Somniosus microcephalus) Marcus E. Bloch & Johann G. Schneider, 1801
 Вид Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944
 Вид Малка акула сънливец (Somniosus rostratus) Antoine Risso, 1788
 Род Squaliolus H. M. Smith & Radcliffe, 1912
 Вид Squaliolus aliae Teng Huo-Tu, 1959
 Вид Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912
 Семейство Oxynotidae T. N. Gill, 1912
 Род Oxynotus Rafinesque, 1810
 Вид Oxynotus bruniensis Ogilby, 1893
 Вид Oxynotus caribbaeus Fernando Cervigón, 1961
 Вид Ъгловата грапава акула (Oxynotus centrina) Carolus Linnaeus, 1758
 Вид Oxynotus japonicus Yano & Murofushi, 1985
 Вид Грапава акула (Oxynotus paradoxus) Frade, 1929
 Вид Oxynotus salviani Antoine Risso, 1827
 Семейство Echinorhinidae T. N. Gill, 1862
 Род Echinorhinus Blainville, 1816
 Вид Къпинова акула (Echinorhinus brucus) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Вид Echinorhinus cookei Viktor Pietschmann, 1928
 Семейство Светещи акули (Etmopteridae) Henry W. Fowler, 1934
 Род Aculeola Buen, 1959
 Вид Aculeola nigra Don Fernando de Buen, 1959
 Род Centroscyllium J. P. Müller & Henle, 1841
 Вид Centroscyllium excelsum Shirai & Nakaya, 1990
 Вид Черна котешка акула (Centroscyllium fabricii) Reinhardt, 1825
 Вид Centroscyllium granulatum Albert Günther, 1887
 Вид Centroscyllium kamoharai Abe, 1966
 Вид Centroscyllium nigrum de Buen, 1959
 Вид Centroscyllium ornatum Alcock, 1889
 Вид Centroscyllium ritteri Jordan & Fowler, 1903
 Род Etmopterus Rafinesque, 1810
 Вид Etmopterus baxteri Garrick, 1957
 Вид Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993
 Вид Etmopterus brachyurus Smith & Radcliffe, 1912
 Вид Etmopterus bullisi Bigelow & Schroeder, 1957
 Вид Etmopterus burgessi Silva & Ebert, 2006
 Вид Etmopterus carteri Springer & Burgess, 1985
 Вид Etmopterus caudistigmus Last, Burgess & Séret, 2002
 Вид Etmopterus compagnoi Fricke & Koch, 1990
 Вид Etmopterus decacuspidatus Chan, 1966
 Вид Etmopterus dianthus Last, Burgess & Séret, 2002
 Вид Etmopterus dislineatus Last, Burgess & Séret, 2002
 Вид Etmopterus evansi Last, Burgess & Séret, 2002
 Вид Etmopterus fusus Last, Burgess & Séret, 2002
 Вид Etmopterus gracilispinis Krefft, 1968
 Вид Etmopterus granulosus Albert Günther, 1880
 Вид Etmopterus hillianus Poey, 1861
 Вид Etmopterus litvinovi Parin & Kotlyar, 1990
 Вид Etmopterus lucifer Jordan & Snyder, 1902
 Вид Etmopterus molleri Whitley, 1939
 Вид Etmopterus perryi Springer & Burgess, 1985
 Вид Etmopterus polli Bigelow, Schroeder & Springer, 1953
 Вид Голяма светеща акула (Etmopterus princeps) Collett, 1904
 Вид Etmopterus pseudosqualiolus Last, Burgess & Séret, 2002
 Вид Etmopterus pusillus Lowe, 1839
 Вид Etmopterus pycnolepis Kotlyar, 1990
 Вид Etmopterus robinsi Schofield & Burgess, 1997
 Вид Etmopterus schultzi Bigelow, Schroeder & Springer, 1953
 Вид Etmopterus sentosus Bass, D'Aubrey & Kistnasamy, 1976
 Вид Нощна акула (Etmopterus spinax) Linnaeus, 1758
 Вид Etmopterus splendidus Yano, 1988
 Вид Etmopterus tasmaniensis Myagkov & Pavlov, 1986
 Вид Etmopterus unicolor Engelhardt, 1912
 Вид Etmopterus villosus Gilbert, 1905
 Вид Etmopterus virens Bigelow, Schroeder & Springer, 1953
 Род Miroscyllium Shirai & Nakaya, 1990
 Вид Miroscyllium sheikoi Dolganov, 1986
 Род Trigonognathus Mochizuki & Ohe, 1990
 Вид Trigonognathus kabeyai Mochizuki & Ohe, 1990
 Семейство Somniosidae D. S. Jordan, 1888
 Род Centroselachus Garman, 1913
 Вид Centroselachus crepidater J.V.B. du Bocage & F.A. de Brito Capello, 1864
 Род Proscymnodon Fowler, 1934
 Вид Proscymnodon macracanthus Regan, 1906
 Вид Proscymnodon plunketi Waite, 1910
 Род Zameus D. S. Jordan & Fowler, 1903
 Вид Zameus ichiharai Yano & Tanaka, 1984
 Вид Zameus squamulosus Albert Günther, 1877
 Семейство Бодливи акули (Squalidae) Blainville, 1816
 Род Cirrhigaleus S. Tanaka, 1912
 Вид Cirrhigaleus asper Merrett, 1973
 Вид Cirrhigaleus australis White, Last & Stevens, 2007
 Вид Cirrhigaleus barbifer Tanaka, 1912
 Род Squalus Linnaeus, 1758
 Вид Черноморска акула (Squalus acanthias) Linnaeus, 1758
 Вид Squalus acutirostris Chu, Meng & Li, 1984
 Вид Squalus albifrons Last, White & Stevens, 2007
 Вид Squalus altipinnis Last, White & Stevens, 2007
 Вид Малка бодлива акула (Squalus blainville) Antoine Risso, 1827
 Вид Squalus brevirostris Tanaka, 1917
 Вид Squalus bucephalus Last, Séret & Pogonoski, 2007
 Вид Squalus chloroculus Last, White & Motomura, 2007
 Вид Squalus crassispinus Last, Edmunds & Yearsley, 2007
 Вид Squalus cubensis Howell-Rivero, 1936
 Вид Squalus edmundsi White, Last & Stevens, 2007
 Вид Squalus grahami White, Last & Stevens, 2007
 Вид Squalus griffini Phillipps, 1931
 Вид Squalus hemipinnis White, Last & Yearsley, 2007
 Вид Squalus japonicus Ishikawa, 1908
 Вид Squalus lalannei Baranes, 2003
 Вид Късоносо куче (Squalus megalops) Macleay, 1881
 Вид Squalus melanurus Fourmanoir & Rivaton, 1979
 Вид Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903
 Вид Squalus montalbani Whitley, 1931
 Вид Squalus nasutus Last, Marshall & White, 2007
 Вид Squalus notocaudatus Last, White & Stevens, 2007
 Вид Squalus rancureli Fourmanoir & Rivaton, 1979
 Вид Squalus raoulensis Duffy & Last, 2007
 Вид Дребна гълтаща акула (Squalus uyato) C.S. Rafinesque-Schmaltz, 1810
 Разред Морски ангели (Squatiniformes) Buen, 1926
 Семейство Морски ангели (Squatinidae) Bonaparte, 1838
 Род Морски ангели (Squatina) A. M. C. Duméril, 1806
 Вид Squatina aculeata Cuvier, 1829
 Вид Африкански морски ангел (Squatina africana) Regan, 1908
 Вид Squatina albipunctata Last & White, 2008
 Вид Аржентински морски ангел (Squatina argentina) Marini, 1930
 Вид Squatina armata Philippi, 1887
 Вид Австралийски морски ангел (Squatina australis) Regan, 1906
 Вид Тихоокеански морски ангел (Squatina californica) Ayres, 1859
 Вид Squatina dumeril Charles A. Lesueur, 1818
 Вид Тайвански морски ангел (Squatina formosa) Shen & Ting, 1972
 Вид Squatina guggenheim Marini, 1936
 Вид Squatina heteroptera Castro-Aguirre, Pérez & Campos, 2007
 Вид Японски морски ангел (Squatina japonica) Bleeker, 1858
 Вид Индонезийски морски ангел (Squatina legnota) Last & White, 2008
 Вид Мексикански морски ангел (Squatina mexicana) Castro-Aguirre, Pérez & Campos, 2007
 Вид Squatina nebulosa Regan, 1906
 Вид Squatina occulta Vooren & da Silva, 1992
 Вид Squatina oculata Carlo L. Bonaparte, 1840
 Вид Squatina pseudocellata Last & White, 2008
 Вид Squatina punctata Marini, 1936
 Вид Морски ангел (Squatina squatina) Linnaeus, 1758
 Вид Squatina tergocellata McCulloch, 1914
 Вид Squatina tergocellatoides Chen, 1963
 Разред Пилозъби акули (Carcharhiniformes) Compagno, 1977
 Семейство Сиви акули (Carcharhinidae) Jordan & Evermann, 1896
 Род Carcharhinus Blainville, 1816
 Вид Carcharhinus acronotus Poey, 1860
 Вид Carcharhinus albimarginatus Rüppell, 1837
 Вид Carcharhinus altimus Springer, 1950
 Вид Carcharhinus amblyrhynchoides Whitley, 1934
 Вид Сива рифова акула (Carcharhinus amblyrhynchos) Bleeker, 1856
 Вид Carcharhinus amboinensis Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus borneensis Bleeker, 1858
 Вид Carcharhinus brachyurus Albert Günther, 1870
 Вид Carcharhinus brevipinna Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus cautus Whitley, 1945
 Вид Carcharhinus dussumieri Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Копринена акула (Carcharhinus falciformis) Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus fitzroyensis Whitley, 1943
 Вид Галапагоска акула (Carcharhinus galapagensis) Snodgrass & Heller, 1905
 Вид Carcharhinus hemiodon Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus isodon Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus leiodon Garrick, 1985
 Вид Бича акула (Carcharhinus leucas) Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus limbatus Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) Poey, 1861
 Вид Carcharhinus macloti Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus macrops Liu, 1983
 Вид Carcharhinus melanopterus J.R.C. Quoy & Joseph P. Gaimard, 1824
 Вид Carcharhinus obscurus  Charles A. Lesueur, 1818
 Вид Carcharhinus perezii Poey, 1876
 Вид Carcharhinus plumbeus Nardo, 1827
 Вид Carcharhinus porosus Ranzani, 1839
 Вид Carcharhinus sealei Viktor Pietschmann, 1913
 Вид Carcharhinus signatus Poey, 1868
 Вид Carcharhinus sorrah J.P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Carcharhinus tilstoni Whitley, 1950
 Род Galeocerdo J. P. Müller & Henle, 1837
 Вид Тигрова акула (Galeocerdo cuvier) Péron & Charles A. Lesueur, 1822
 Род Речни акули (Glyphis) Agassiz, 1843
 Вид †Glyphis hastalis
 Вид Борнейска речна акула (Glyphis fowlerae) Compagno, W. T. White & Cavanagh, 2010
 Вид Гангска акула (Glyphis gangeticus) J.P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Северна речна акула (Glyphis garricki) L. Compagno, White & Last, 2008
 Вид Обикновена речна акула (Glyphis glyphis) Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Иравадийска речна акула (Glyphis siamensis) Franz Steindachner, 1896
 Род Isogomphodon Gill, 1862
 Вид Isogomphodon oxyrhynchus Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Род Lamiopsis Gill, 1862
 Вид Lamiopsis temminckii Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Род Loxodon Müller et Henle, 1839
 Вид Loxodon macrorhinus Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Род Nasolamia Compagno & Garrick, 1983
 Вид Nasolamia velox Gilbert, 1898
 Род Negaprion Whitley, 1940
 Вид Negaprion acutidens Rüppell, 1837
 Вид Лимонова акула (Negaprion brevirostris) Poey, 1868
 Род Prionace Cantor, 1849
 Вид Синя акула (Prionace glauca) Linnaeus, 1758
 Род Rhizoprionodon Whitley, 1929
 Вид Rhizoprionodon acutus Rüppell, 1837
 Вид Rhizoprionodon lalandii Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Rhizoprionodon longurio Jordan & Gilbert, 1882
 Вид Rhizoprionodon oligolinx Springer, 1964
 Вид Rhizoprionodon porosus Poey, 1861
 Вид Rhizoprionodon taylori Ogilby, 1915
 Вид Rhizoprionodon terraenovae Richardson, 1836
 Род Scoliodon Müller & Henle, 1837
 Вид Scoliodon laticaudus Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Род Triaenodon Müller & Henle, 1837
 Вид Triaenodon obesus Rüppell, 1837
 Семейство Hemigaleidae Compagno, 1984
 Род Chaenogaleus T. N. Gill, 1862
 Вид Chaenogaleus macrostoma Bleeker, 1852
 Род Hemigaleus Bleeker, 1852
 Вид Hemigaleus australiensis White, Last & L. Compagno, 2005
 Вид Hemigaleus microstoma Bleeker, 1852
 Род Hemipristis Agassiz, 1843
 Вид Hemipristis elongata Klunzinger, 1871
 Род Paragaleus Budker, 1935
 Вид Paragaleus leucolomatus Leonard Compagno & Smale, 1985
 Вид Paragaleus pectoralis Garman, 1906
 Вид Paragaleus randalli Leonard Compagno, Krupp & Carpenter, 1996
 Вид Paragaleus tengi Chen, 1963
 Семейство Leptochariidae J. E. Gray, 1851
 Род Leptocharias A. Smith, 1838
 Вид Leptocharias smithii Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Семейство Proscylliidae Compagno, 1984
 Род Ctenacis Compagno, 1973
 Вид Ctenacis fehlmanni Springer, 1968
 Род Eridacnis H. M. Smith, 1913
 Вид Eridacnis barbouri Bigelow & Schroeder, 1944
 Вид Eridacnis radcliffei Smith, 1913
 Вид Eridacnis sinuans Smith, 1957
 Род Proscyllium Hilgendorf, 1904
 Вид Proscyllium habereri Hilgendorf, 1904
 Вид Proscyllium magnificum Last & Vongpanich, 2004
 Вид Proscyllium venustum Tanaka, 1912
 Семейство Pseudotriakidae T. N. Gill, 1893
 Род Pseudotriakis Brito Capello, 1868
 Вид Pseudotriakis microdon de Brito Capello, 1868
 Род Gollum Compagno, 1973
 Вид Gollum attenuatus Garrick, 1954
 Вид Gollum suluensis Last & Gaudiano, 2011
 Семейство Акули котки (Scyliorhinidae) T. N. Gill, 1862
 Род Apristurus Garman, 1913
 Вид Apristurus acanutus Chu, Meng & Li, 1985
 Вид Apristurus albisoma Nakaya & Séret, 1999
 Вид Apristurus ampliceps Sasahara, Sato & Nakaya, 2008
 Вид Apristurus aphyodes Nakaya & Stehmann, 1998
 Вид Apristurus australis Sato, Nakaya & Yorozu, 2008
 Вид Apristurus brunneus Gilbert, 1892
 Вид Apristurus bucephalus White, Last & Pogonoski, 2008
 Вид Apristurus canutus Springer & Heemstra, 1979
 Вид Apristurus exsanguis Sato, Nakaya & Stewart, 1999
 Вид Apristurus fedorovi Dolganov, 1983
 Вид Apristurus gibbosus Meng, Chu & Li, 1985
 Вид Apristurus herklotsi Fowler, 1934
 Вид Apristurus indicus Brauer, 1906
 Вид Apristurus internatus Deng, Xiong & Zhan, 1988
 Вид Apristurus investigatoris Misra, 1962
 Вид Apristurus japonicus Nakaya, 1975
 Вид Apristurus kampae Taylor, 1972
 Вид Apristurus laurussonii Saemundsson, 1922
 Вид Apristurus longicephalus Nakaya, 1975
 Вид Apristurus macrorhynchus Tanaka, 1909
 Вид Apristurus macrostomus Chu, Meng & Li, 1985
 Вид Apristurus manis Springer, 1979
 Вид Apristurus melanoasper Iglésias, Nakaya & Stehmann, 2004
 Вид Apristurus microps Gilchrist, 1922
 Вид Apristurus micropterygeus Meng, Chu & Li, 1986
 Вид Apristurus nasutus de Buen, 1959
 Вид Apristurus parvipinnis Springer & Heemstra, 1979
 Вид Apristurus pinguis Deng, Xiong & Zhan, 1983
 Вид Apristurus platyrhynchus Tanaka, 1909
 Вид Apristurus profundorum Goode & Bean, 1896
 Вид Apristurus riveri Bigelow & Schroeder, 1944
 Вид Apristurus saldanha Barnard, 1925
 Вид Apristurus sibogae Weber, 1913
 Вид Apristurus sinensis Chu & Hu, 1981
 Вид Apristurus spongiceps Gilbert, 1905
 Вид Apristurus stenseni Springer, 1979
 Род Asymbolus Whitley, 1939
 Вид Asymbolus analis Ogilby, 1885
 Вид Asymbolus funebris Leonard Compagno, Stevens & Last, 1999
 Вид Asymbolus galacticus Séret & Last, 2008
 Вид Asymbolus occiduus Last, Gomon & Gledhill, 1999
 Вид Asymbolus pallidus Last, Gomon & Gledhill, 1999
 Вид Asymbolus parvus Leonard Compagno, Stevens & Last, 1999
 Вид Asymbolus rubiginosus Last, Gomon & Gledhill, 1999
 Вид Asymbolus submaculatus Leonard Compagno, Stevens & Last, 1999
 Вид Asymbolus vincenti Zietz, 1908
 Род Atelomycterus Garman, 1913
 Вид Atelomycterus baliensis White, Last & Dharmadi, 2005
 Вид Atelomycterus fasciatus Leonard Compagno]] & Stevens, 1993
 Вид Atelomycterus macleayi Whitley, 1939
 Вид Atelomycterus marmoratus Anonymous [Bennett], 1830
 Вид Atelomycterus marnkalha Jacobsen & Bennett, 2007
 Род Aulohalaelurus Fowler, 1934
 Вид Aulohalaelurus kanakorum Séret, 1990
 Вид Aulohalaelurus labiosus Waite, 1905
 Род Bythaelurus Compagno, 1988
 Вид Bythaelurus alcockii Samuel Garman, 1913
 Вид Bythaelurus canescens Albert Günther, 1878
 Вид Bythaelurus clevai Bernard Séret, 1987
 Вид Bythaelurus dawsoni Stewart Springer, 1971
 Вид Bythaelurus giddingsi John E. McCosker, Douglas J. Long & Carole C. Baldwin, 2012
 Вид Bythaelurus hispidus Alfred W. Alcock, 1891
 Вид Bythaelurus immaculatus Chu Yuan-Ting & Meng Qing-Wen, 1982
 Вид Bythaelurus incanus Peter R. Last & John D. Stevens, 2008
 Вид Bythaelurus lutarius Stewart Springer & Jeanette D. D'Aubrey, 1972
 Род Cephaloscyllium T. N. Gill, 1862
 Вид Cephaloscyllium albipinnum Last, Motomura & White, 2008
 Вид Cephaloscyllium circulopullum Yano, Ahmad & Gambang, 2005
 Вид Cephaloscyllium cooki Last, Séret & White, 2008
 Вид Cephaloscyllium fasciatum Chan, 1966
 Вид Cephaloscyllium hiscosellum White & Ebert, 2008
 Вид Cephaloscyllium isabellum Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Вид Cephaloscyllium laticeps Duméril, 1853
 Вид Cephaloscyllium maculatum Schaaf-Da Silva & Ebert, 2008
 Вид Cephaloscyllium pardelotum Schaaf-Da Silva & Ebert, 2008
 Вид Cephaloscyllium parvum Inoue & Nakaya, 2006
 Вид Cephaloscyllium pictum Last, Séret & White, 2008
 Вид Cephaloscyllium sarawakensis Yano, Ahmad & Gambang, 2005
 Вид Cephaloscyllium signourum Last, Séret & White, 2008
 Вид Cephaloscyllium silasi Talwar, 1974
 Вид Cephaloscyllium speccum Last, Séret & White, 2008
 Вид Cephaloscyllium sufflans Regan, 1921
 Вид Cephaloscyllium umbratile Jordan & Fowler, 1903
 Вид Cephaloscyllium variegatum Last & White, 2008
 Вид Cephaloscyllium ventriosum Garman, 1880
 Вид Cephaloscyllium zebrum Last & White, 2008
 Род Cephalurus Bigelow & Schroeder, 1941
 Вид Cephalurus cephalus Gilbert, 1892
 Род Galeus Cuvier, 1816
 Вид Galeus antillensis Springer, 1979
 Вид Galeus arae Nichols, 1927
 Вид Galeus atlanticus Vaillant, 1888
 Вид Galeus cadenati Springer, 1966
 Вид Galeus eastmani Jordan & Snyder, 1904
 Вид Galeus gracilis Leonard Compagno]] & Stevens, 1993
 Вид Galeus longirostris Tachikawa & Taniuchi, 1987
 Вид Петниста котешка акула (Galeus melastomus) C.S. Rafinesque-Schmaltz, 1810
 Вид Galeus mincaronei Soto, 2001
 Вид Котешка акула (Galeus murinus) Collett, 1904
 Вид Galeus nipponensis Nakaya, 1975
 Вид Galeus piperatus Springer & Wagner, 1966
 Вид Galeus polli Cadenat, 1959
 Вид Galeus priapus Séret & Last, 2008
 Вид Galeus sauteri Jordan & Richardson, 1909
 Вид Galeus schultzi Springer, 1979
 Вид Galeus springeri Konstantinou & Cozzi, 1998
 Род Figaro Whitley, 1928
 Вид Figaro boardmani Whitley, 1928
 Вид Figaro striatus Gledhill, Last & White, 2008
 Род Halaelurus T. N. Gill, 1862
 Вид Halaelurus alcockii Garman, 1913
 Вид Halaelurus boesemani Springer & D'Aubrey, 1972
 Вид Halaelurus buergeri Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Вид Halaelurus canescens Albert Günther, 1878
 Вид Halaelurus clevai Séret, 1987
 Вид Halaelurus dawsoni Springer, 1971
 Вид Halaelurus hispidus Alcock, 1891
 Вид Halaelurus immaculatus Chu & Meng, 1982
 Вид Halaelurus lineatus Bass, D'Aubrey & Kistnasamy, 1975
 Вид Halaelurus lutarius Springer & D'Aubrey, 1972
 Вид Halaelurus lutarius Springer & D'Aubrey, 1972
 Вид Halaelurus maculosus White, Last & Stevens, 2007
 Вид Halaelurus natalensis Regan, 1904
 Вид Halaelurus quagga Alcock, 1899
 Вид Halaelurus sellus White, Last & Stevens, 2007
 Род Haploblepharus Garman, 1913
 Вид Haploblepharus edwardsii Schinz, 1822
 Вид Haploblepharus fuscus Smith, 1950
 Вид Haploblepharus kistnasamyi Human & L. Compagno, 2006
 Вид Haploblepharus pictus Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Род Holohalaelurus Fowler, 1934
 Вид Holohalaelurus favus Human, 2006
 Вид Holohalaelurus grennian Human, 2006
 Вид Holohalaelurus melanostigma Norman, 1939
 Вид Holohalaelurus punctatus Gilchrist, 1914
 Вид Holohalaelurus regani Gilchrist, 1922
 Род Parmaturus Garman, 1906
 Вид Parmaturus albimarginatus Séret & Last, 2007
 Вид Parmaturus albipenis Séret & Last, 2007
 Вид Parmaturus bigus Séret & Last, 2007
 Вид Parmaturus campechiensis Springer, 1979
 Вид Parmaturus lanatus Séret & Last, 2007
 Вид Parmaturus macmillani Hardy, 1985
 Вид Parmaturus melanobranchus Chan, 1966
 Вид Parmaturus pilosus Garman, 1906
 Вид Parmaturus xaniurus Gilbert, 1892
 Род Pentanchus H. M. Smith & Radcliffe, 1912
 Вид Pentanchus profundicolus Smith & Radcliffe, 1912
 Род Poroderma Gmelin, 1789
 Вид Poroderma africanum Gmelin, 1789
 Вид Poroderma pantherinum Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Род Schroederichthys A. Smith, 1838
 Вид Schroederichthys bivius Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Вид Schroederichthys chilensis Guichenot, 1848
 Вид Schroederichthys maculatus Springer, 1966
 Вид Schroederichthys saurisqualus Soto, 2001
 Вид Schroederichthys tenuis Springer, 1966
 Род Scyliorhinus Blainville, 1816
 Вид Scyliorhinus besnardi Springer & Sadowsky, 1970
 Вид Scyliorhinus boa Goode & Bean, 1896
 Вид Дребнопетниста акула (Scyliorhinus canicula) Linnaeus, 1758
 Вид Scyliorhinus capensis Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Вид Scyliorhinus cervigoni Maurin & Bonnet, 1970
 Вид Scyliorhinus comoroensis Leonard Compagno, 1988
 Вид Scyliorhinus garmani Fowler, 1934
 Вид Scyliorhinus haeckelii Miranda Ribeiro, 1907
 Вид Scyliorhinus hesperius Springer, 1966
 Вид Scyliorhinus meadi Springer, 1966
 Вид Scyliorhinus retifer Garman, 1881
 Вид Scyliorhinus stellaris Linnaeus, 1758
 Вид Scyliorhinus tokubee Shirai, Hagiwara & Nakaya, 1992
 Вид Scyliorhinus torazame Tanaka, 1908
 Вид Scyliorhinus torrei Howell Rivero, 1936
 Семейство Акули чук (Sphyrnidae) Gill, 1872
 Род Акули чук (Sphyrna) Rafinesque, 1810
 Вид Sphyrna corona Springer, 1940
 Вид Sphyrna couardi Cadenat, 1951
 Вид Sphyrna lewini Griffith & Smith, 1834
 Вид Sphyrna media Springer, 1940
 Вид Sphyrna mokarran Rüppell, 1837
 Вид Sphyrna tiburo Linnaeus, 1758
 Вид Sphyrna tudes Valenciennes, 1822
 Вид Sphyrna zygaena Linnaeus, 1758
 Род Eusphyra Gill, 1862
 Вид Eusphyra blochii Cuvier, 1816
 Семейство Triakidae J. E. Gray, 1851
 Род Furgaleus Whitley, 1951
 Вид Furgaleus macki Whitley, 1943
 Род Galeorhinus Blainville, 1816
 Вид Galeorhinus galeus Linnaeus, 1758
 Род Gogolia Compagno, 1973
 Вид Gogolia filewoodi Leonard Compagno, 1973
 Род Hemitriakis Herre, 1923
 Вид Hemitriakis abdita Leonard Compagno]] & Stevens, 1993
 Вид Hemitriakis complicofasciata Takahashi & Nakaya, 2004
 Вид Hemitriakis falcata Leonard Compagno]] & Stevens, 1993
 Вид Hemitriakis japanica Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Hemitriakis leucoperiptera Herre, 1923
 Вид Hemitriakis Sp.A Ocelate topeshark
 Род Hypogaleus J. L. B. Smith, 1957
 Вид Hypogaleus hyugaensis Miyosi, 1939
 Род Iago Compagno & Springer, 1971
 Вид Iago garricki Fourmanoir & Rivaton, 1979
 Вид Iago omanensis Norman, 1939
 Вид Iago Sp.A Lowfin houndshark 
 Род Mustelus H. F. Linck, 1790
 Вид Mustelus albipinnis Castro-Aguirre, Atuna-Mendiola, Gonzáz-Acosta & De la Cruz-Agüero, 2005
 Вид Mustelus antarcticus Albert Günther, 1870
 Вид Mustelus asterias Cloquet, 1821
 Вид Mustelus californicus Gill, 1864
 Вид Mustelus canis Mitchill, 1815
 Вид Mustelus dorsalis Gill, 1864
 Вид Mustelus fasciatus Garman, 1913
 Вид Mustelus griseus Viktor Pietschmann, 1908
 Вид Mustelus henlei Gill, 1863
 Вид Mustelus higmani Springer & Lowe, 1963
 Вид Mustelus lenticulatus Phillipps, 1932
 Вид Mustelus lunulatus Jordan & Gilbert, 1882
 Вид Mustelus manazo Bleeker, 1854
 Вид Mustelus mento Cope, 1877
 Вид Mustelus minicanis Heemstra, 1997
 Вид Mustelus mosis Hemprich & Ehrenberg, 1899
 Вид Кучешка акула (Mustelus mustelus) Linnaeus, 1758
 Вид Mustelus norrisi Springer, 1939
 Вид Mustelus palumbes Smith, 1957
 Вид Mustelus punctulatus Antoine Risso, 1827
 Вид Mustelus ravidus White & Last, 2006
 Вид Mustelus schmitti Springer, 1939
 Вид Mustelus sinusmexicanus Heemstra, 1997 
 Вид Mustelus stevensi White & Last, 2008
 Вид Mustelus walkeri White & Last, 2008
 Вид Mustelus whitneyi Chirichigno F., 1973
 Вид Mustelus widodoi White & Last, 2006
 Род Scylliogaleus Boulenger, 1902
 Вид Scylliogaleus quecketti Boulenger, 1902
 Род Triakis J. P. Müller & Henle, 1838
 Вид Triakis acutipinna Kato, 1968
 Вид Triakis maculata Kner & Steindachner, 1867
 Вид Triakis megalopterus Smith, 1839
 Вид Triakis scyllium Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1839
 Вид Triakis semifasciata Girard, 1855
 Разред Разнозъбообразни (Heterodontiformes) L.S. Berg, 1940
 Семейство Разнозъби акули (Heterodontidae) J. E. Gray, 1851
 Род Рогати акули (Heterodontus) Blainville, 1816
 Вид Калифорнийска рогата акула (Heterodontus francisci) Girard, 1855
 Вид Качулата рогата акула (Heterodontus galeatus) Albert Günther, 1870
 Вид Японска рогата акула (Heterodontus japonicus) Maclay & Macleay, 1884
 Вид Мексиканска рогата акула (Heterodontus mexicanus) Taylor & Castro-Aguirre, 1972
 Вид Оманска рогата акула (Heterodontus omanensis) Baldwin, 2005
 Вид Австралийска рогата акула (Heterodontus portusjacksoni) Meyer, 1793
 Вид Перуанска рогата акула (Heterodontus quoyi) Fréminville, 1840
 Вид Мозамбикска рогата акула (Heterodontus ramalheira) Smith, 1949
 Вид Китайска рогата акула (Heterodontus zebra) Gray, 1831
 Разред Ламнообразни акули (Lamniformes) L.S. Berg, 1958
 Семейство †Otodontidae
 Род †Carcharocles
 Вид †Carcharocles auriculatus (Jordan, 1923)
 Вид †Carcharocles angustidens (Agassiz, 1843)
 Вид †Carcharocles chubutensis (Agassiz, 1843)
 Вид †Мегалодон (Carcharodon megalodon) Agassiz, 1843
 Род †Cretalamna
 Вид †Cretalamna appendiculata Agassiz, 1835
 Вид †Cretalamna lata Agassiz, 1843
 Вид †Cretalamna borealis Priem, 1897
 Вид †Cretalamna biauriculata Wanner, 1902
 Вид †Cretalamna maroccana Arambourg, 1935
 Вид †Cretalamna nigeriana Cappetta, 1972
 Вид †Cretalamna arambourgi Cappetta & Case, 1975
 Вид †Cretalamna catoxodon Siversson et al., 2015
 Вид †Cretalamna deschutteri Siversson et al., 2015
 Вид †Cretalamna ewelli Siversson et al., 2015
 Вид †Cretalamna gertericorum Siversson et al., 2015
 Вид †Cretalamna hattini Siversson et al., 2015
 Вид †Cretalamna sarcoportheta Siversson et al., 2015
 Вид †Cretalamna bryanti Ebersole and Ehret, 2018
 Семейство †Anacoracidae
 Род †Squalicorax
 Вид †Squalicorax bassanii
 Вид †Squalicorax curvatus
 Вид †Squalicorax falcatus
 Вид †Squalicorax kaupi
 Вид †Squalicorax pristodontus
 Семейство Alopiidae Bonaparte, 1838
 Род Alopias Rafinesque, 1810
 Вид Alopias pelagicus Nakamura, 1935
 Вид Alopias superciliosus Lowe, 1841
 Вид Лисича акула (Alopias vulpinus) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Семейство Гигантски акули (Cetorhinidae) T. N. Gill, 1862
 Род Cetorhinus Blainville, 1816
 Вид †Cetorhinus parvus
 Вид Гигантска акула (Cetorhinus maximus) Gunnerus, 1765
 Семейство Селдови акули (Lamnidae) J. P. Müller and Henle, 1838
 Род Бели акули (Carcharodon) Smith, 1838
 Вид Голяма бяла акула (Carcharodon carcharias) Linnaeus, 1758
 Род Isurus Rafinesque, 1810
 Вид Акула мако (Isurus oxyrinchus) C.S. Rafinesque-Schmaltz, 1810
 Вид Isurus paucus Guitart Manday, 1966
 Род Lamna Cuvier, 1816
 Вид Lamna ditropis Hubbs & Follett, 1947
 Вид Селдова акула (Lamna nasus) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Семейство Megachasmidae L. R. Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983
 Род Megachasma L. R. Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983
 Вид Широкоуста акула (Megachasma pelagios) Taylor, L. Compagno]] & Struhsaker, 1983
 Семейство Mitsukurinidae D. S. Jordan, 1898
 Род †Anomotodon
 Вид †Anomotodon cravenensis
 Вид †Anomotodon hermani
 Вид †Anomotodon laevis
 Вид †Anomotodon multidenticula
 Вид †Anomotodon novus
 Вид †Anomotodon plicatus
 Вид †Anomotodon principalis
 Вид †Anomotodon senessei
 Вид †Anomotodon sheppeyensis
 Вид †Anomotodon toddi
 Род †Pseudoscapanorhynchus Herman, 1977
 Вид †Pseudoscapanorhynchus compressidens
 Род †Scapanorhynchus
 Вид †Scapanorhynchus elegans
 Вид †Scapanorhynchus lewisi
 Вид †Scapanorhynchus minimus
 Вид †Scapanorhynchus praeraphiodon
 Вид †Scapanorhynchus rapax
 Вид †Scapanorhynchus raphiodon
 Вид †Scapanorhynchus subulata
 Вид †Scapanorhynchus texanus
 Вид †Scapanorhynchus undulatus
 Род Mitsukurina D. S. Jordan, 1898
 Вид †Mitsukurina lineata
 Вид †Mitsukurina maslinensis
 Вид Акула гоблин (Mitsukurina owstoni) Jordan, 1898
 Семейство Odontaspididae J. P. Müller & Henle, 1839
 Род Carcharias Rafinesque, 1810
 Вид Carcharias taurus C.S. Rafinesque-Schmaltz, 1810
 Вид Carcharias tricuspidatus Day, 1878
 Род Odontaspis Agassiz 1838
 Вид Odontaspis ferox Antoine Risso, 1810
 Вид Odontaspis noronhai Maul, 1955
 Семейство Pseudocarchariidae Compagno, 1973
 Род Pseudocarcharias Cadenat, 1963
 Вид Pseudocarcharias kamoharai Matsubara, 1936
 Разред Килимени акули (Orectolobiformes) Applegate, 1972
 Семейство Brachaeluridae Applegate, 1974
 Род Brachaelurus Ogilby, 1908
 Вид Brachaelurus waddi Marcus E. Bloch & Johann G. Schneider, 1801
 Род Heteroscyllium Regan, 1908
 Вид Heteroscyllium colcloughi Ogilby, 1908
 Семейство Ginglymostomatidae T. N. Gill, 1862
 Род Ginglymostoma J. P. Müller & Henle, 1837
 Вид Акула дойка (Ginglymostoma cirratum) Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Род Nebrius Rüppell, 1837
 Вид Nebrius ferrugineus René-Primevère Lesson, 1831
 Род Pseudoginglymostoma Dingerkus, 1986
 Вид Pseudoginglymostoma brevicaudatum Albert Günther, 1867
 Семейство Hemiscylliidae T. N. Gill, 1862
 Род Chiloscyllium Müller et Henle, 1837
 Вид Chiloscyllium arabicum Gubanov, 1980
 Вид Chiloscyllium burmensis Dingerkus & DeFino, 1983
 Вид Chiloscyllium caerulopunctatum Pellegrin, 1914
 Вид Chiloscyllium griseum Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Вид Chiloscyllium hasseltii Bleeker, 1852
 Вид Chiloscyllium indicum Gmelin, 1789
 Вид Chiloscyllium plagiosum Bennett, 1830
 Вид Chiloscyllium punctatum Johannes P. Müller & F.G.J. Henle, 1838
 Род Hemiscyllium Müller ed Henle, 1837
 Вид Hemiscyllium freycineti J.R.C. Quoy & Joseph P. Gaimard, 1824
 Вид Hemiscyllium galei Allen & Erdmann, 2008
 Вид Hemiscyllium hallstromi Whitley, 1967
 Вид Hemiscyllium henryi Allen & Erdmann, 2008
 Вид Hemiscyllium michaeli Allen & Dudgeon, 2010
 Вид Hemiscyllium ocellatum Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Вид Hemiscyllium strahani Whitley, 1967
 Вид Hemiscyllium trispeculare Richardson, 1843
 Семейство Orectolobidae T. N. Gill, 1896
 Род Eucrossorhinus Regan, 1908
 Вид Eucrossorhinus dasypogon Bleeker, 1867
 Род Orectolobus Bonaparte, 1834
 Вид Orectolobus floridus Last & Chidlow, 2008
 Вид Orectolobus halei Whitley, 1940
 Вид Orectolobus hutchinsi Last, Chidlow & L. Compagno, 2006
 Вид Orectolobus japonicus Regan, 1906
 Вид Orectolobus maculatus Pierre J. Bonnaterre, 1788
 Вид Orectolobus ornatus De Vis, 1883
 Вид Orectolobus parvimaculatus Last & Chidlow, 2008
 Вид Orectolobus reticulatus Last, Pogonoski & White, 2008
 Вид Orectolobus wardi Whitley, 1939
 Род Sutorectus Whitley, 1939
 Вид Sutorectus tentaculatus Peters, 1864
 Семейство Parascylliidae T. N. Gill, 1862
 Род Cirrhoscyllium H. M. Smith & Radcliffe, 1913
 Вид Cirrhoscyllium expolitum Smith & Radcliffe, 1913
 Вид Cirrhoscyllium formosanum Teng Huo-Tu, 1959
 Вид Cirrhoscyllium japonicum Kamohara, 1943
 Род Parascyllium T. N. Gill, 1862
 Вид Parascyllium collare Ramsay & Ogilby, 1888
 Вид Parascyllium elongatum Last & Stevens, 2008
 Вид Parascyllium ferrugineum McCulloch, 1911
 Вид Parascyllium sparsimaculatum Goto & Last, 2002 
 Вид Parascyllium variolatum Duméril, 1853
 Семейство Китови акули (Rhincodontidae) J. P. Müller and Henle, 1839
 Род Китови акули (Rhincodon) A. Smith, 1829
 Вид Китова акула (Rhincodon typus) Smith, 1828
 Семейство Stegostomatidae T. N. Gill, 1862
 Род Stegostoma J. P. Müller & Henle, 1837
 Вид Stegostoma fasciatum Hermann, 1783

Вижте също 
 Акулообразни

Източници 

Таксономия
Акулообразни